Агусти́н Сауто Ара́на (; 11 мая 1908, Баракальдо — 21 августа 1986, Валье-де-Трапага), более известный как Ба́та — испанский футболист, четырёхкратный чемпион Испании.

Биография

Клубная карьера 
В 1929 году дебютировал в первом дивизионе Испании 1 декабря 1929 года в матче против «Атлетико Мадрид».

С этим клубом он выиграл 4 чемпионата Испании, а также 4 Кубка Испании.

В сезоне 1930/31 стал обладателем трофея Пичичи с 27 забитыми голами. Также стал рекордсменом по забитым голам в одном матче. Бата забил 7 голов в матче против «Барселоны». Этот рекорд он разделяет вместе с Ладиславом Кубалой.

В чемпионате Испании, играя за «Атлетик Бильбао», выходил на поле 118 раз, при этом забил 108 мячей.

После окончания Гражданской войны в Испании в 1939 году обратно вернулся в «Баракальдо».

Карьера в сборной 
Несмотря на впечатляющие результаты, за сборную Испании выступил лишь однажды в игре против сборной Италии. Матч закончился со счетом 0:0 и проходил в Бильбао 19 апреля 1931 года.

Достижения

Клубные 
 «Атлетик Бильбао»
 Чемпион Испании: 1929/30, 1930/31, 1933/34, 1935/36
 Кубок Испании: 1930, 1931, 1932, 1933
 Трофей Пичичи: 1930/31

Личные 
 Рекордсмен чемпионата Испании по количеству голов в одном матче: 7 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Баракальдо»
Обладатели трофея Пичичи